Garma (Iran)
 Garma (Irak)
 Garma (Népal)
 Garma (Tibet)